Julie Lecoustre, née le 15 décembre 1987 à Avignon, est une scénariste et réalisatrice française.

Son premier long métrage, Rien à foutre est présenté au festival de Cannes 2021 dans le cadre de la semaine de la critique.

Biographie 
Julie Lecoustre grandit à côté de Cavaillon dans le Vaucluse où ses parents tenaient un hôtel-restaurant.

Après avoir exercé différents métiers, elle s'oriente vers le cinéma après sa rencontre avec Emmanuel Marre en 2016.

Filmographie

Scénariste 
 2018 : D'un château l'autre

Réalisatrice 
 2021 : Rien à foutre réalisé avec Emmanuel Marre

Notes et références

Voir aussi 
 

Scénariste français
Réalisatrice française
Naissance à Avignon
Naissance en décembre 1987